

Грічов — водойма на річці Ваг.
 Горни Грічов — село, громада округу Жиліна, Жилінський край.
 Долни Грічов — село, громада округу Жиліна, Жилінський край.